O Campeonato Catarinense de Futebol de 1986 foi a 61ª edição do torneio. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi o Criciúma Esporte Clube.

Premiação

Referências 

Campeonato Catarinense de Futebol
1986 em Santa Catarina